Krasińscy:
 Adam Stanisław (1810-1891) – biskup wileński i pisarz polski.
 Adam (1870-1909) – pisarz i redaktor, IV ordynat ordynat opinogórski.
 Andrzej (ur. 1946) – polski fizyk teoretyczny.
 Cyryl (1905-1992) – teolog polski, benedyktyn, autor książek o kulturze i medycynie tybetańskiej.
 Edward (1925-2004) – polski rzeźbiarz.
 Grzegorz (ur. 1975) – w latach 1994-2003 reprezentant Polski w rzucie oszczepem. Wielokrotny mistrz Polski juniorów, młodzieżowców oraz seniorów.
 Janusz (1928-2012) – polski prozaik, dramatopisarz i reportażysta.
 John Burke Krasinski (ur. 1979) – amerykański aktor komediowy.
 Józef (1914-1998) − pilot wojskowy, inżynier lotnictwa, odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.
 Walerian Skorobohaty (1795-1855) – hrabia, historyk i publicysta.
 Zdzisław (1930-2016) – polski działacz państwowy, ekonomista.

Polskie nazwiska